

Zoologie 
 Artémis (Damier de la succise ou Damier des marais), un papillon de la famille des Nymphalidae

Astronomie / Astronautique 
 (105) Artémis, astéroïde ;
 (395) Delia, astéroïde nommé d'après Delia, un autre nom d'Artémis ;
 Artemis, cratère lunaire ;
 satellite artificiel Artémis ;
 laboratoire Artémis : Astrophysique relativiste - Théories, Expériences, Métrologie, Instrumentation, Signaux ;
 Programme Artemis.

Biologie
Artemis, le nom d'une protéine codée par le gène DCLRE1C.

Littérature 
 Artémis, un roman de science-fiction de l'écrivain américain Andy Weir
 Artemis Fowl, une série littéraire jeunesse de l'écrivain irlandais Eoin Colfer

Personnages 
 Artémis est le nom d'une déesse de la mythologie grecque
 Artémis est un prénom fêté le 25 janvier en l'honneur d'Artémas de Pouzzoles
 Artemis Fowl, le héros éponyme d'une série littéraire d'Eoin Colfer
 Le nom de l'un des deux chats dans le manga Sailor Moon
 Artemis Crock, héroïne de DC Comics et personnage de la série d'animation La Ligue des justiciers : Nouvelle Génération
 Artemis Entreri, personnage de fiction créé par R.A. Salvatore pour le jeu de rôle des Royaumes oubliés

Armée & militaire 
 L'Opération Artémis, une opération militaire menée par l'Union européenne en 2003 en République démocratique du Congo
 Artemis, torpille lourde française en service à partir de 2015

Musique 
 Le Quatuor Artemis, un ensemble à cordes allemand
 Le pseudonyme actuel de Nathalie Cousin, la chanteuse du groupe Billy Ze Kick et les Gamins en folie
 Le nom d'un album de Lindsey Stirling

Bateau 
 Le grand voilier hollandais Artémis de type trois-mâts barque
 Le paquebot de croisière Artemis
  plusieurs sous-marins de la marine française.

Entreprise 
 Artémis, holding française détenue par François Pinault
 Artémis, maison d'édition française

Informatique appliquée et automatisme 
 Artemis, un logiciel d'observation et d'annotation de séquences d'ADN de l'institut Sanger
 Common Artemis Driving Cycle, un cycle de conduite automobile européen.

Films 

 Hotel Artemis, un film américain de 2018 réalisé par Drew Pearce
 Artemis Fowl, un film américain de Kenneth Branagh prévu pour 2020

Presse 
 Artémis : revue arménienne fondée par Marie Beylerian et publiée à Alexandrie en 1902-1903

Mode 

Santiago Artemis est un styliste et créateur de mode argentin

Homonymie de bateaux